Gordolobo blanco macho puede referirse a:
El nombre común de la planta Verbascum simplex.
El nombre común de la planta Verbascum thapsus.